В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Каларашского района входит 44 населённых пункта, в том числе:
 1 город — Калараш ();
 1 населённый пункт в составе города — Орикова ();
 17 сёл, не входящих в состав коммун;
 25 сёл, входящих в состав 10 коммун.

Примечания 

Каларашский район
Каларашский район